Джуца:

 Джуца — река в Ставропольском крае.
 Джуца — посёлок сельского типа в Ставропольском крае.
 Джуца — гора в Ставропольском крае.

См. также 
 Джуца 1-я — река в Ставропольском крае.
 Джуца 2-я — река в Ставропольском крае.
 Джуца 1-я — гора в Ставропольском крае.
 Джуца 2-я — гора в Ставропольском крае, одна из 17 останцовых магматических (палеовулканических) гор Пятигорья.